Beatriz de Portugal o Beatriz de Avís (Lisboa, 31 de diciembre de 1504-Niza, 8 de enero de 1538) fue infanta de Portugal durante el siglo XVI y miembro de la dinastía de Avís.

Biografía

Primeros años 
Beatriz era la tercera hija del rey Manuel I de Portugal y de su segunda esposa, la infanta María de Aragón. Entre sus numerosos hermanos se cuenta el rey Juan III de Portugal y la emperatriz Isabel de Portugal, que contraería matrimonio con su primo, Carlos I de España. Era también nieta de los Reyes Católicos.

Matrimonio e hijos 
Cuando contaba dieciséis años, Beatriz contrajo matrimonio el 29 de septiembre de 1521 con Carlos III, duque de Saboya. La boda tuvo lugar en la localidad de Villefranche-sur-Mer, que era parte del ducado de Saboya.

La pareja tuvo en total nueve hijos, aunque todos menos uno, Manuel Filiberto (1528-1580), fallecerían durante la infancia.

Condesa de Asti 
En 3 de abril de 1531, Beatriz recibe en feudo de su primo y cuñado, el emperador Carlos V, el condado de Asti que, a su muerte, será incluido en el patrimonio de la Casa de Saboya.

En febrero de 1536, durante la guerra de Italia, las tropas francesas atacaron el ducado, aliado del emperador, tomando el 29 de febrero Chambery y el 3 de abril Turín. Además, tomaron Pinerolo, Cavour, Busca, Susa, Cherasco y Caraglio. La familia ducal tuvo que refugiarse en Vercelli y posteriormente en Niza.

Muerte y posteridad 
Beatriz falleció en 1538 poco después de haber cumplido los 33 años. Su marido murió el 17 de agosto de 1553 en Vercelli, despojado de gran parte de sus posesiones por la tregua de Niza y la Paz de Crépy, y sin haberse vuelto a casarse después de enviudar de Beatriz. Fue sucedido por su hijo, Manuel Filiberto de Saboya, que logró gracias a sus buenos servicios como general de Felipe II, recuperar la casi totalidad de su Ducado.

Ancestros

Referencias 

Cartwright Ady, Julia (1913). Christina of Denmark, Duchess of Milan and Lorraine, 1522-1590. New York: E.P. Dutton and Company. OCLC 871060.
Prestage, Edgar: Il Portogallo nel medioevo, in: Cambridge University Press - Storia del mondo medievale, vol. VII, pp. 576–610, Garzanti, 1999.
Ricaldone, Aldo di, Annuari del Monferrato, Vol I and II.
Testa D., Storia del Monferrato, seconda edizione ampliata, Tip.S.Giuseppe 1951.
Vergano L.: Storia di Asti, Vol. 1,2,3. Tip.S.Giuseppe Asti, 1953, 1957.

Duquesas consortes de Saboya del siglo XVI
Infantes de Portugal del siglo XVI (casa de Avís)
Portuguesas del siglo XVI
Católicos de Portugal
Fallecidos en Niza
Consortes de la casa de Avís